La stagione 2005 del Trofeo Nazionale C.S.A.I. Formula 3000 Italia fu disputata su 8 gare. Vi presero parte 9 differenti team e 26 differenti piloti. Tutti utilizzano vetture Lola (telaio B02/50) con motori Zytek. Venne assegnato anche un trofeo alla  Classe Leggera per coloro che utilizzano vecchi telai Lola (telaio B99/50) sempre spinte da motori Zytek. In questa classe prendono parte 11  piloti anche se solo uno partecipò all'intera stagione.

La pre-stagione

Calendario

Piloti e team

Tutti utilizzano vetture Lola (telaio B02/50) con motori Zytek. I piloti della  Classe Leggera utilizzano   Lola (telaio B99/50) spinte da motori Zytek.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti
I punti vengono assegnati secondo lo schema seguente:

Classe leggera
I punti vengono assegnati secondo lo schema seguente:

Classifica scuderie

Cl. scuderie cl.Leggera

Risultati completi

R=ritirato

 07
Italiana